Bulo Burti Boubou ali somalijski srakoperjevec (znanstveno ime Laniarius liberatus) je srednje velik ptič iz skupine pevcev, družina Malaconotidae. Živi samo v osrednji Somaliji, v regiji Hiiraan gobolka blizu Buuloburde (Buulobarde, Bulo Burti) na reki Shebelle.

Vrsta je opisana po enem samem predstavniku, ujetem leta 1988. Za opis so uporabili vzorce krvi in peres, iz katerih so izolirali vzorec DNK. V nasprotju z običajnim postopkom ptiča niso ubili za vzorec, ampak so ga leta 1990 spustili nazaj v divjino, saj so znanstveniki menili, da gre za zelo redko vrsto. Ime liberatus ("osvobojeni") se nanaša na to dejstvo. Vrsta je kritično ogrožena in je niso našli med iskanji v letih 1989 in 1990.

Viri
  Baza podatkov pojasnjuje zakaj je ta vrsta skrajno ogrožena

Zunanje povezave 
 Birdlife International Factsheet 

Malaconotidae
Ptiči Afrike
Taksoni, opisani leta 1991